

Događaji 

 Lucije Tarkvinije Oholi (Lucius Tarquinius Superbus) počeo vladati kao sedmi i posljednji kralj Rima (vladao 534. pr. Kr. – 509. pr. Kr.)

Rođenja

Smrti